Daemen est un nom de famille. Il peut faire référence à:
 Jan Daemen Cool  (1589-1660), un peintre du siècle d'or néerlandais
 Joan Daemen (né en 1965), un cryptologue belge
 Oliver Daemen (né en 2003), un étudiant qui est devenu le troisième néerlandais à effectuer un vol spatial à l'âge de 18 ans
 Stijn Daemen (né en 1999), un coureur cycliste néerlandais

Voir aussi